Het Wereldkampioenschap ijshockey 2010 werd gehouden in Duitsland van 7 tot en met 23 mei 2010. De wedstrijden zijn gespeeld in Keulen en Mannheim. De openingswedstrijd vond plaats in de Veltins-Arena, dat speciaal omgebouwd was tot ijshockeystadion. Tijdens deze wedstrijd werd een nieuw toeschouwersrecord voor ijshockey gevestigd met 77.803 toeschouwers.

De kampioenschappen in de divisies I, II en III werden elders gehouden.

A-landen

Voorronde

Groep A
De wedstrijden zijn gespeeld in Keulen.

Groep B
De wedstrijden zijn gespeeld in Mannheim.

Groep C
De wedstrijden zijn gespeeld in Mannheim.

Groep D
De wedstrijden zijn gespeeld in Keulen, de openingswedstrijd is gespeeld in Gelsenkirchen.

Tussenronde

Groep E
De wedstrijden zijn gespeeld in Keulen.

Groep F
De wedstrijden zijn gespeeld in Mannheim.

Degradatieronde

Groep G
De wedstrijden zijn gespeeld in Keulen en Mannheim.

Kwartfinales 
De wedstrijden zijn gespeeld in Keulen en Mannheim.

Halve finales 
De wedstrijden zijn gespeeld in Keulen.

Bronzen finale 
De wedstrijd is gespeeld in Keulen.

Finale 
De wedstrijd is gespeeld in Keulen.

Eindrangschikking

Divisie I

Groep A
Het toernooi werd gehouden in Tilburg, Nederland van 19 tot en met 25 april.

Oostenrijk promoveert naar de A-groep, Servië degradeert naar Divisie II.

Groep B
Het toernooi werd gehouden in Ljubljana, Slovenië van 17 tot en met 23 april.

Slovenië promoveert naar de A-groep, Kroatië degradeert naar Divisie II.

Divisie II

Groep A
Het toernooi werd gehouden in Mexico-Stad, Mexico van 11 tot en met 17 april.

Spanje promoveert naar Divisie I, Turkije degradeert naar Divisie III.

Groep B
Het toernooi werd gehouden in Narva, Estland van 10 tot en met 16 april.

Estland promoveert naar Divisie I, Israël degradeert naar Divisie III.

Divisie III

Groep A 
Het toernooi werd gehouden in Luxemburg, Luxemburg van 14 tot en met 17 april.

Ierland promoveert naar Divisie II.

Groep B 
Het toernooi werd gehouden in Jerevan, Armenië van 14 tot en met 18 april.

Wedstrijd om de derde plaats

Finale 

Noord-Korea promoveert naar Divisie II.

Referenties

Externe links 
 Officiële site IIHF
 Officiële site

2010
IJshockey in Duitsland
IJshockey in 2010
Sportevenement in Keulen
Sport in Mannheim
IJshockey
Sportevenement in Baden-Württemberg